YA steht für:
 YA (Zeitung), in Spanien erscheinende katholische Zeitung
 Yeti Airlines, nepalesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Afghanistan
 Young adult fiction, übliche englische Bezeichnung für Jugendliteratur

YA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen
 Großbritannien: Leeds
 Italien: örtliche Polizei
 Niederlande: Oldtimer-Pkw ab 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Mo i Rana in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Yā' steht für:
 Yā' (), arabischer Buchstabe

Ya ist ein Namensteil folgender Personen:
 John Ya Otto (1938–1994), namibischer Politiker
 Rock Ya-Sin (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Serafim Shyngo-Ya-Hombo (* 1945), angolanischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Mbanza Congo

Siehe auch:
 JA

Abkürzung